Râul Pietrele se poate referi la:

 Râul Pietrele, Cormaia
 Râul Pietrele, Râmnicul Sărat
 Râul Pietrele, Sibișel
 Râul Pietrele, Vâja

 Râul Pietrele Albe, Guțan
 Râul Pietrele Albe, Timiș
 Râul Pietrele Vidruței

 Pârâul Pietrele Lacului

Vezi și 
 Pietrele (dezambiguizare)

 Râul Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești